Bushi – altro nome dei samurai giapponesi
 Regno di Bushi – uno dei Regni dei Grandi Laghi africani
 Alban Bushi (1973) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore albanese